John H. Starin - Amerikaans politicus
 Starin (Čađavica) - plaats in Kroatië